Эпиграфические памятники на Ханском кладбище — представлены на надмогильных стелах из камня, в городе Шеки, Азербайджанской Республики. Самый ранний из камней датирован 1815 г., самый поздний относится к 1920 г.

Список

Примечания

Литература 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кладбища Азербайджана
Гробницы Азербайджана
Юхары-баш